Holy Money – album degli Swans del 1986
Holy Money – film del 2009 diretto da Maxime Alexandre